Pelican Island ist der Name folgender Inseln:
 Pelican Island (Äthiopien)
 Pelican Island (Bridgetown), Barbados
 Pelican Island (Gambia), Binneninsel im Gambia-Fluss
 Pelican Island (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln, Western Australia
 Pelican Island (Shark Bay), Western Australia
 Pelican Island (Tasmanien), Australien

Karibik:
 Pelican Island, anderer Name der Johnson Island (Antigua), Saint Mary Parish, Antigua und Barbuda
 Pelican Island (Saint Phillip), Parish of Saint Phillip, Antigua und Barbuda
 Pelican Island (Saint John), Parish of Saint John, Antigua und Barbuda
 Pelican Island (Barbados)
 Pelican Island (Britische Jungferninseln), Virgin Islands
 Pelican Island (Trinidad und Tobago)

Vereinigte Staaten:
 Pelican Island (Alabama)
 Pelican Island (Connecticut)
 Pelican Island (Brevard County, Florida)
 Pelican Island im Indian River County, Florida, siehe Pelican Island National Wildlife Refuge
 Pelican Island (Palm Beach County, Florida)
 Pelican Island (Volusia County, Florida)
 Pelican Island (Kalifornien)
 Pelican Island (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Pelican Island (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Pelican Island (Minnesota)
 Pelican Island (Missouri)
 Pelican Island (Nevada)
 Pelican Island (New Jersey)
 Pelican Island (New York)
 Pelican Island (Oregon)
 Pelican Island (Calhoun County, Texas)
 Pelican Island (Galveston County, Texas)
 Pelican Island (Nueces County, Texas)
 Pelican Island (Tarrant County, Texas)